Tim Ryan (n. 1973) – politico statunitense
Tim Ryan (1899-1956) – attore e sceneggiatore statunitense
Tim Ryan (n. 1958) – attore statunitense
Tim Ryan – compositore musicale per il cinema e la televisione
Tim Ryan (n. 1967) – giocatore di football americano
Tim Ryan (n. 1984) – rugbista irlandese
Tim Ryan (n. 1974) – calciatore inglese